Történelmi események e néven
 Genova ostroma (1507): XII. Lajos francia király seregei megostromolták és bevették,
 Genova ostroma (1522): az 1521–26-os itáliai háború során, Prospero Colonna seregei bevették és kifosztották,
 Genova ostroma (1746): az osztrák örökösödési háborúban, az első (sikeres) ostrom,
 Genova ostroma (1747): az osztrák örökösödési háborúban, a második (sikertelen) ostrom,
 Genova ostroma (1800): a második koalíciós háború, ezen belül Bonaparte 1799–1800-as itáliai hadjáratának során.

Hasonló néven
 Genova haditengerészeti bombázása (1684): Duquesne francia tengernagy flottájának támadása az 1683–1684-es francia–spanyol háborúban.